The Parting of the Trails – cortometraggio del 1911 diretto da Allan Dwan
The Parting of the Trails – film del 1930 diretto da J.P. McGowan